Novogueorguíievka (Ilanski), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Novogueorguíievka (Àban), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia